Plusieurs communes portent le nom de Simandre :
 Simandre, une commune du département de Saône-et-Loire ;
 Simandre-sur-Suran, une commune du département de l'Ain ;
 Simandres, une commune du département du Rhône.

 La simandre est une pièce en bois qui, frappée avec un maillet, sert à appeler à la prière les moines orthodoxes en Grèce et en Roumanie.